Die Open 13 Provence 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Februar 2020 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open sowie in Delray Beach die Delray Beach Open gespielt. Letztere zählten genau wie die Open 13 Provence zur Kategorie ATP Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP Tour 500 gehörten.

Stefanos Tsitsipas war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewann die Paarung aus Jérémy Chardy und Fabrice Martin im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der zweiten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 691.880 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 769.670 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 16. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Marseille